Admiral (izvirno ) je bil vojaški čin v več nemških vojnih mornaricah:
 Admiral (Kaiserliche Marine)
 Admiral (Reichsmarine)
 Admiral (Kriegsmarine)
 Admiral (Volksmarine)
 Admiral (Bundesmarine)

Glej tudi 
 Generalporočnik (Nemčija)